Wuli steht für:

 Wuli, ein historisches Reich auf den heutigen Staatsgebiet von Gambia und Senegal
 Wuli (Distrikt), gambischer Distrikt
 die Großgemeinde Wuli (五里镇) im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Wuli (Hanbin)
 die Großgemeinde Wuli (五里镇) im Stadtbezirk Huaiyin in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Wuli (Huaiyin)
 die Großgemeinde Wuli (五里镇) im Stadtbezirk Qintang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Wuli (Qintang)
 die Großgemeinde Wuli (五里镇) im Kreis Tongcheng in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Wuli (Tongcheng)
 die Großgemeinde Wuli (五里镇) im Kreis Yijun in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Wuli (Yijun)
 die Gemeinde Wuli (五里乡) im Kreis Hefeng in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Wuli (Hefeng)
 die Gemeinde Wuli (五里乡) im Stadtbezirk Qianjiang der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Wuli (Qianjiang)
 die Gemeinde Wuli (五里乡) im Kreis Susong in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Wuli (Susong)
 die Nationalitätengemeinde Wuli der Buyi und Miao (五里布依族苗族乡) im Kreis Bijie in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Wuli (Bijie)
 das Straßenviertel Wuli (五里街道) im Stadtbezirk Lianxi in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Wuli (Lianxi)

Siehe auch:
 Wooley
 Woolley